Evangelische Volkspartij (Nederland), een voormalige politieke partij
 Europese Volkspartij, een politieke partij in het Europees Parlement
 electronic voice phenomenon, het verschijnsel van vermeende stemmen van geesten hoorbaar in geluidsopnamen; zie Bandstemmen